Pompidou est le patronyme de l'homme politique Georges Pompidou (1911-1974), président de la République française de 1969 à 1974. 

Est qualifié de pompidolien ce qui est relatif à sa politique, son œuvre

Dans sa famille on trouve également :
 Alain Pompidou (1942-), scientifique et homme politique français, son fils ;
 Claude Pompidou (1912-2007), son épouse.

Il a donné son nom :
 au Centre Georges-Pompidou, établissement polyculturel parisien ;
 au Centre Pompidou - Metz extension du Centre Georges-Pompidou à Metz ;
 à l'hôpital européen Georges-Pompidou à Paris ;
 au stade Georges-Pompidou, situé à Valence dans la Drôme ;
 à la place Georges-Pompidou à Paris ;
 à la voie Georges-Pompidou à Paris.

Son épouse a donné son nom à la Fondation Claude-Pompidou.

Patronyme
 Xavier Pompidou (1972-) est un pilote automobile français.

Toponyme 
 Le Pompidou, commune de Lozère (gentilé : Pompidoliens).

Homonymie de patronyme